Miejscowości w USA:
 Grantsburg – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Burnett
 Grantsburg – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Burnett

Gminy w USA:
 Grantsburg (ang. Grantsburg Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Burnett